Рабо́чий переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Рабочий переулок — улица в Абакане.
 Рабочий переулок — прежнее (до 1966 г.) название улицы Космонавтов в Великом Устюге.
 Рабочий переулок — улица во Владикавказе.
 1-й Рабочий переулок — улица в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 Рабочий переулок — улица в Адмиралтейском районе.
 Рабочий переулок — улица в Колпине.
 Рабочий переулок — улица в посёлке Левашово.
 Рабочий переулок — улица в Тольятти.
 В Томске:
 Рабочий переулок;
 В Тимирязевском:
 1-й Рабочий переулок;
 2-й Рабочий переулок. 
 Рабочий переулок — улица в городе Уфе.

Украина 
 Рабочий переулок — улица в Днепре.
 Рабочий переулок — улица в городе Полтаве.

См. также 
 Рабочая улица